Grand'Rivière
A.D Grand-Rivière